Давид Владимирович Мусульбес () — российский и словацкий борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России.

Биография 
Начал заниматься спортом во Владикавказе в возрасте 10 лет. Его семья жила в доме напротив спортивного комплекса «Труд», куда он пришёл тренироваться в 1982 году, и где он готовился к своим последним соревнованиям на Олимпиаде в 2008 году. Его тренеры — Савелий Моисеевич Бязров и Казбек Магометович Дедегкаев.

В 1993 году стал чемпионом России в весовой категории до 100 кг. В 1994 году завоевал бронзу чемпионата мира в Стамбуле, затем золото чемпионата Европы во Фрибуре в категории до 120 кг. В этом же году стал обладателем Кубка мира. В 1997 году получил звание заслуженного мастера спорта. В 1996 году выиграл 5 прикидочных схваток, но так и не поехал на олимпийские игры в Атланту. В 2000 году выиграл золото Олимпиады в Сиднее, победив в финале своего земляка Артура Таймазова. Выиграл подряд два чемпионата мира: в Софии в 2001 и в Тегеране 2002 году. В Болгарии он был удостоен титула лучшего спортсмена вольного стиля, став первым борцом супертяжёлой весовой категории, получившим такое профессиональное признание. В 2003 году Мусульбес не смог побороться за звание трёхкратного чемпиона мира из-за того, что ему, как и Бувайсару Сайтиеву, не предоставили визу в США. Не смог принять участие на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Стал старшим тренером национальной сборной России, где проработал 3 года.

На Олимпиаде в Пекине стал членом сборной команды Словакии. На чемпионате Европы в Тампере в 2008 году завоевал серебро, но у его соперника по финалу Давита Модзманашвили оказалась положительная допинг-проба, и золотая медаль была отдана Мусульбесу. В Пекине в возрасте 36 лет завоевал последнюю в своей профессиональной карьере медаль — бронзу Олимпийских игр 2008.

5 апреля 2017 года Мусульбес был объявлен серебряным призёром Игр 2008 года, так как МОК лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года в связи с наличием в его пробах допинга — туринабола и станозолола.

В 2018 году был избран депутатом муниципального собрания Восточное Измайлово г. Москвы.

В 2014 году стал работать под началом главы Москомспорта Алексея Воробьёва, и возглавил Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1, где работал с 2015 по 2021 гг. В 2021 года является советником президента Олимпийского Комитета России, а также президентом Российского Союза Спортсменов.

Спортивные достижения 
 Победитель XXVII Олимпийских Игр 2000 года в Сиднее;
 Серебряный призёр XXIX Олимпийских игр 2008 года в Пекине;
 2-кратный чемпион мира (София 2001, Тегеран 2002);
 Бронзовый призёр чемпионатов мира (Стамбул 1994, Красноярск 1997);
 6-кратный чемпион Европы (Фрибур 1995, Варшава 1997, Будапешт 2001, Баку 2002, Рига 2003, Тампере 2008);
 5-кратный чемпион России (Москва 1993, Санкт-Петербург 1994, Тула 1996, Санкт-Петербург 2000, Якутск 2002);
 Победитель Кубка Мира (1995, 1997);
Победитель Игр Доброй Воли (Санкт-Петербург 1994).

Награды 
Заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России.
Награждён орденом Почёта (2001 г.), медалью «Во Славу Осетии» (1995 г.), орденом Дружбы.
Был неоднократно признан лучшим спортсменом Северной Осетии и России.

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.

Чемпионы России по вольной борьбе
Борцы Словакии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы тяжёлого веса
Борцы супертяжёлого веса